Diogo Ferreira (nacido el 5 de octubre de 1989) es un futbolista australiano que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Australia
Futbolistas del Melbourne Victory Football Club
Futbolistas del Brisbane Roar Football Club
Futbolistas del Perth Glory Football Club
Futbolistas del Penang FA
Futbolistas del Tochigi Soccer Club